Basildon är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Essex och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Distriktet har 165 668 invånare (2001).

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Civil parishes 
 Billericay, Bowers Gifford and North Benfleet, Great Burstead and South Green, Little Burstead, Noak Bridge, Ramsden Bellhouse, Ramsden Crays och Shotgate.

Källor 

 
Englands distrikt
Essex